Losklinge – abgeleitet vom Grundwort Klinge ‚kleines Kerbtal‘ – heißen Bachtäler in Baden-Württemberg:

 Losklinge (Aich), linkes Bachtal zur Aich nach der Speidelsmühle, Gemeinde Schönaich, Landkreis Böblingen
 Losklinge (Eichklinge), linkers Nachtal zur Eichklinge (zur Jagst) bei Neudenau, Landkreis Heilbronn